est un terme anglais qui peut se traduire par machine à voyager dans le temps ou machine à remonter le temps. Cette expression peut également désigner :

Le roman de H. G. Wells et ses adaptations 
 La Machine à explorer le temps (The Time Machine), un roman de science-fiction de H. G. Wells ;
 La Machine à explorer le temps film de George Pal sorti en 1960 ;
 Time Machine, un film indien de Shekhar Kapur sorti en 1992 ;
 La Machine à explorer le temps film de Simon Wells sorti en 2002 ;
 Mario's Time Machine, un jeu vidéo éducatif sorti en 1993 sur NES ;
 La Machine à voyager dans le temps, un jeu vidéo d'aventure sorti en 2000 sur PC.

Musique 
 Time Machine, un album de Joe Satriani ;
 Machina Vremeni, un groupe de rock russe ;
  (Alan Parsons), un album d'Alan Parsons sorti en 1999.
 Time Machine, chanson de l'album Dehumanizer du groupe Black Sabbath, également présente sur la bande sonore du film Wayne's World ;
 The Time Machine, album de jazz du vibraphoniste Gary Burton.

Informatique 
 Time Machine, le logiciel de sauvegarde incrémentale automatique et de restauration d’Apple.

Attraction 
 La Machine à voyager dans le temps est une attraction du parc du Futuroscope, ouverte en , mettant en scène les Lapins crétins.

Dispositif de réalité augmentée 
Time Machine est un dispositif de réalité augmentée imaginé par Patrick Moser et mis en oeuvre pour la première fois le 1er juillet 2022 à la Villa "Le Lac" Le Corbusier permettant aux visiteurs de visualiser le site en temps réel de 1925 à nos jours.

Notes et références